Мали́новый — яркий насыщенный оттенок красного, смешанного с синим цветом, цвет малины. Также может означать:

Топоним 
Россия
 Малиновый — посёлок в Курском районе Курской области.
 Малиновый — посёлок в Ивантеевском районе Саратовской области.
 Малиновый — посёлок в Нижнесергинском муниципальном районе Свердловской области.
 Малиновый — посёлок в Ржаксинском районе Тамбовской области.
 Малиновый — река, Амурский бассейновый округ.

США
 Малиновый — остров в Кадьякском архипелаге, штат Аляска.
  — остров в архипелаге Апосл, озеро Верхнее, штат Висконсин.

Примечания